San Bartolomeo al Mare, une commune italienne de la province d'Imperia dans la région Ligurie en Italie
 San Bartolomeo in Galdo, une commune italienne de la province de Bénévent dans la région Campanie en Italie
 San Bartolomeo Val Cavargna, une commune italienne de la province de Côme, dans la région Lombardie, dans le nord de l'Italie
 Almenno San Bartolomeo, une commune italienne de la province de Bergame dans la région Lombardie en Italie.
 Campo San Bartolomeo, une place de Venise, située à quelques pas du pont du Rialto
 Église San Bartolomeo, une église catholique de Venise, en Italie